Cornet, von , bezeichnet:

Kulinarik:
 die Form eines Speiseeis von Frisco
 Eistüte, schweizerischer Ausdruck dafür

Kunst & Kultur:
 ein Orgelregister
 Schallplatten-Label von Heinz Gietz
 Der Cornet, deutscher Spielfilm von 1955
 Titel einer Erzählung von Rainer Maria Rilke:  Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke

Informatik:
 CorNet, ein Netzwerkprotokoll
Cornet (Schrift), von Gustav Jäger für H. Berthold AG, 1989
 älterer, einer Gruppe zugeordneter Schüler oder gruppenältester Schüler im Internat oder im Landerziehungsheim, mit Aufsichts- und Sprecherfunktion

Militär:
 einen Fahnenträger in Landsknechtsheeren, siehe Rennfähnrich
 den Fähnrich im Militär
 einen Offiziersdienstgrad, siehe Kornett (Offizier)

Geographie:
 Monte Cornet, Berg in der Lombardei
 Cornet Rock, eine Nebeninsel von Guernsey mit dem Castle Cornet
 mehrere Orte in Rumänien:
 Cornet (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Cornet (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

Cornet ist der Familienname folgender Personen:
 Alizé Cornet (* 1990), französische Tennisspielerin
 Bruno Cornet (* 1977), paraguayischer Fechter 
 Cayetano Cornet (* 1963), spanischer Leichtathlet
 Christoph Cornet (1580–1635), deutscher Kapellmeister
 Francis Cornet (* 1947), belgischer Sportschütze 
 Franziska Cornet (1808–1870), deutsche Opernsängerin
 Georg Cornet (1858–1915), deutscher Mediziner und Pionier der Tuberkuloseforschung
 George Cornet (1877–1952), englischer Wasserballspieler
 Günter Cornett (* 1960), deutscher Spieleautor und Betreiber vom Bambus Spieleverlag
 Henri Cornet (1884–1941), französischer Radrennfahrer
 Jules Cornet (1865–1929), belgischer Geologe
 Julius Cornet (1793–1860), deutscher Opernsänger und Theaterdirektor
 Lynda Cornet (* 1962), niederländische Ruderin
 Maxwell Cornet (* 1996), französisch-ivorischer Fußballspieler
 Pedro Cornet (* 1946), paraguayischer Fechter 
 Pieter Cornet (1562–1633), belgischer Komponist
 Raimon de Cornet (um 1300–um 1350), okzitanischer Dichter und Trobador
 Séverin Cornet (1530–1582), französischer Komponist

Siehe auch:
 Kornett
 Passy-Cornet